

Toponyme

Allemagne 
 Millen est une localité allemande (commune de Selfkant) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 Millen est une section de la commune belge de Riemst

États-Unis 
 Millen est une ville américaine située en Géorgie
 Millen est une localité américaine située en Virginie-Occidentale, dans le comté de Hampshire

Pays-Bas 
 Le Château de Millen ou Huis Millen est une ruine classée dans la commune de Sittard-Geleen. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, se trouve la localité de Millen

Patronyme
La Famille de Millen est une famille de la noblesse originaire de la Province de Limbourg du Saint-Empire Romain Germanique.
 Edward Millen (1860-1923), homme politique australien.
  (1957-), gardien de but puis analyste de hockey sur glace canadien.  
 John Millen (1960-), skipper canadien
Homonymie de localités